Sezon 1962 był 32. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
22 gole – Tor Österlund (HIK Hanko)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1962 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii